Lucey (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Lucey (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Lucey (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy